Stackebrandt ist der Familienname von

 Erko Stackebrandt (* 1944), Niedersächsischer Mikrobiologe
 Werner Stackebrandt (* 1948), Brandenburgischer Geowissenschaftler